Axel Posse kan syfta på flera personer inom släkten Posse:

Axel Nilsson Posse (1477–1553)
Axel Posse (död före 1582)
Axel Posse (död 1633)